Appenthel steht für:
 Appenthel (Patrizierfamilie), Schweizer Patrizierfamilie

Appenthel ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Pierre Joseph Justin Appenthel (1767–1848), Schweizer Jurist, Archivar und Politiker